Luzerne peut faire référence à :

Botanique 
 La luzerne est le nom d'un genre de plantes de la famille des Fabacées
 La luzerne, ou luzerne cultivée, est une importante plante fourragère.

Patronymie 
 Antoine Garaby de La Luzerne (1617-1679), poète et moraliste

Plusieurs membres de la famille de La Luzerne, famille noble d'origine normande :
 Henri de Briqueville de La Luzerne (1658-1741), évêque de Cahors

 César Henri de La Luzerne (1737-1799), Lieutenant général des armées, gouverneur général des Isles sous le vent puis secrétaire d'État à la Marine ;
 César-Guillaume de La Luzerne (1738-1821), évêque-duc de Langres, il présidera un temps l'Assemblée constituante de 1789, frère du précédent ;
 Anne César de La Luzerne dit le « chevalier de La Luzerne » (1741-1791), premier ambassadeur de France auprès des États-Unis, frère des précédents.

Toponymie 

 
 La Luzerne, commune française du département de la Manche.
 Comté de Luzerne, en Pennsylvanie, aux États-Unis.
 Luzerne, un borough du comté de Luzerne, en Pennsylvanie.
 Luzerne, est une ville du comté de Benton, en Iowa, aux États-Unis.